Bee Tree Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bee Tree Lake (Minnesota), im Todd County
 Bee Tree Lake (South Carolina), im Marion County